

События 
 Писистрат, поддержанный Фивами и Аргосом, вернулся в Афины, победил противников и восстановил тиранию.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Заболел цзиньский Пин-гун. Циньский князь прислал к нему лекаря Хэ, который заявил, что болезнь связана близостью к женщинам, и вскоре гун лишится поддержки чжухоу (эпизод 184 «Го юй»).
 чжэнский посол Цзы Чань прибыл в Цзинь. Пин-гун стал расспрашивать посла о своей болезни, предполагая, что её вызвали небесные духи Ши Шэнь и Тай Тай. Цзы Чань прочитал ему лекцию, разъяснив, что духи невиновны, а болезнь вызвана неумеренностью в пище, музыке и женщинах, и был радушно принят (согласно эпизоду 186 «Го юй», чжэнский посол беседовал с Хань Сюань-цзы и посоветовал принести жертву духу Гуня — жёлтого медведя).
 На съезд в Го в 1 луне прибыли послы многих княжеств. Присутствовали цзиньский Чжао У, чуский гун-цзы (княжич) Вэй, циский Го Жо, сунский Сян Сюй, вэйский Ци Э, луский Гусунь Бао, чэньский гун-цзы Чжао, цайский Гунсунь Гуй-шэн, чжэнский Хань Ху и послы Сюй и Цао.
 В это время луский Цзи У-цзы напал на Цзюй и в 3 луне захватил Юнь. цзюйцы пожаловались чусцам на Лу и потребовали казнить луского посла Шусунь Му-цзы. Цзиньский Юэ Ван-фу требовал от того даров, обещая помощи, но Шусунь отказался (эпизод 56 «Го юй»). Чусцы помиловали посла по просьбе Чжао Вэнь-цзы (эпизод 180 «Го юй»).
 Младший брат циньского Цзин-гуна Хоу-цзы Цянь был любимцем отца и богачом, но был оклеветан и, боясь казни, летом бежал в Цзинь, уехав с тысячью повозок. В беседе с цзиньским гуном Цянь сказал, что циньский гун творит беззакония, и он собирается вернуться лишь при его преемниках. В беседе с Чжао Вэнь-цзы он сказал, что циньский гун ещё не скоро лишится престола (эпизод 183 «Го юй»).
 В 6 луне, в день дин-сы умер чжуский князь Хуа (Дао-гун), похоронен осенью.
 В 6 луне цзиньский полководец Сюнь У разбил ди в Тай-лу. Согласно эпизоду 189 «Го юй», он воевал с ди и взял город Гу, пленив его правителя Юаньчжи.
 Осенью цзюйский Цюй-цзи, ранее бежавший в Ци, с помощью циского гун-цзы Цзу вступил в Цзюй и стал князем. Бывший князь Чжань-юй бежал в У.
 Осенью луский полководец Шу-гун провёл размежевание спорных полей в Юнь.
 Чуский посол Вэй прибыл в Чжэн за невестой с большой вооружённой свитой. Цзы-чань пустил их в город лишь без оружия.
 Чуский княжич Вэй был направлен послом в Чжэн, но вернулся, узнав о болезни вана. В 12 луне, в день цзи-ю (согласно «Чуньцю», в 10 луне, в день цзи-ю) линъинь Вэй задушил своего племянника вана Цзя-ао (Цзюня), убил его сыновей Мо и Пин-ся и захватил власть (Лин-ван, эра правления 540—528).
 Чуский княжич Цзы-би (сын Гун-вана, он же Цзы-гань или гун-цзы Би) бежал в Цзинь. По совету Шу-сяна Хань Сюань-цзы назначил ему то же жалование, что и циньскому княжичу (эпизод 185 «Го юй»).
 Зимой Чжао У (Чжао Вэнь-цзы) умер.

См. также

Примечания